Skarsjön ist der Name zweier Seen in Schweden:

Skarsjön (Östergötland) in der Gemeinde Finspång, Östergötlands län
Skarsjön (Värmland) in den Gemeinden Forshaga und Karlstad, Värmlands län

Siehe auch:
 Lilla Skarsjön in der Gemeinde Uddevalla, Västra Götalands län
 Stora Skarsjön in der Gemeinde Uddevalla, Västra Götalands län
Skärsjön
Skårsjön